Die Regions Morgan Keegan Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 21. Februar 2010 in Memphis stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Buenos Aires der Copa Telmex gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Regions Morgan Keegan Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Andy Roddick war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch in diesem Jahr im Viertelfinale aus. Im Finale setzte sich der Lokalmatador Sam Querrey gegen seinen Landsmann John Isner knapp mit 6:73, 7:65, 6:3 durch. Es war sein erster Triumph bei einem Turnier dieser Kategorie sowie sein insgesamt dritter. Im Doppel traten Mardy Fish und Mark Knowles zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch im Halbfinale gegen die späteren Sieger John Isner und Sam Querrey aus. Diese besiegten im Finale Ross Hutchins und Jordan Kerr in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 22 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)